Ciocănești (Călărași) ;
 Ciocănești (Dâmbovița) ;
 Ciocănești (Suceava) ;